Le Qatar Classic masculin 2007 est l'édition masculine 2007 du Qatar Classic qui se déroule au Khalifa International Tennis and Squash Complex à Doha du  au . Amr Shabana remporte le titre en battant Grégory Gaultier en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Qatar Classic féminin 2007
 Qatar Classic

Masculin 2007
PSA World Series 2007
Sport au Qatar en 2007
Sport en octobre 2007
Sport en novembre 2007